Metro — unidade de comprimento do Sistema Internacional de Unidades

 Metropolitano — sistema de transporte ferroviário rápido 

 GlassFish Metro — pilha de código aberto de serviço web que é parte do projeto GlassFish

 Metro UI - interface gráfica desenvolvida pela Microsoft

  — grupo de pop-rock brasileiro, famoso na década de 1980

 Metro International — rede internacional de jornais distribuídos gratuitamente
Metro Brasil
Metro (jornal britânico)

Desambiguação